Venericythere darwinii is een mosselkreeftjessoort. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1868 door Brady.

Trachyleberididae